Грамматический словарь русского языка (словарь Зализняка́) — составленный А. А. Зализняком словарь приблизительно 100 тыс. слов русского языка с их полным морфологическим описанием. Словарь впервые был построен на основе системного подхода к описанию грамматических парадигм, включающему не только изменение буквенного состава слов, но и ударения. Методология была изложена автором в основополагающем труде по морфологии «Русское именное словоизменение» (М.: Наука, 1967; переиздание: М.: Языки славянской культуры, 2002); словник восходит (со значительными изменениями) к «Обратному словарю русского языка» (М.: Советская энциклопедия, 1974), составленному с использованием вычислительной техники на основе лексики из четырёх фундаментальных толковых словарей советского периода (словари Ушакова и Ожегова, а также малый и большой академические словари).

Словарь отражает (с помощью специальной системы условных обозначений) современное словоизменение, то есть склонение существительных, прилагательных, местоимений, числительных и спряжение глаголов. Словарь Зализняка является обратным словарём, где слова упорядочены по последним буквам. Кроме собственно перечня слов, в словаре содержится обширная вводная теоретическая часть с описанием всех вариантов, подвариантов и особых случаев склонения и спряжения в литературном русском языке. В последних изданиях было добавлено описание особенностей склонения имён собственных.

Словарь впервые был издан в 1977 году, с тех пор он неоднократно переиздавался с необходимыми изменениями и дополнениями. (При этом для удобства ссылок вводная теоретическая часть во всех изданиях расположена на тех же самых страницах.) Электронная версия одного из первых изданий этого словаря легла в основу большинства современных компьютерных программ, работающих с русской морфологией: систем проверки орфографии, машинного перевода, автоматического реферирования и так далее.

Словарь Зализняка входит в список четырёх словарей, грамматик и справочников, рекомендованных в 2009 году Межведомственной комиссией по русскому языку при Минобрнауки и содержащих нормы современного русского литературного языка.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Электронная версия словаря на сайте gramdict.ru
 Электронная версия словаря на сайте morfologija.ru
 Электронная версия словаря на сайте starling.rinet.ru
 Отсканированные страницы словаря на сайте zaliznyak-dict.narod.ru

Словари русского языка
Словарь